Bubley ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Bubley (1913–1996), englischer Tischtennisspieler
 Esther Bubley (1921–1998), US-amerikanische Fotografin